Площадь Республики — название площадей в разных городах:

Площадь Республики — площадь в Алма-Ате; 
Площадь Республики — площадь в Белграде; 
Площадь Республики — площадь в Берлине; 
 Площадь Республики — площадь в Буэнос-Айресе.
Площадь Республики — площадь в Ереване; 
Площадь Республики — площадь в Париже; 
Площадь Республики — площадь в Праге; 
Площадь Республики — площадь в Риме; 
 Площадь Республики — площадь в Томске (Микрорайон Наука).
Площадь Республики — площадь в Чебоксарах.

Другое 
 Площадь Республики — станция Ереванского метрополитена.

Примечания